Col·legi de Periodistes de Catalunya, organització, amb seu a Barcelona, que agrupa els periodistes que exerceixen la seva professió a Catalunya.
 Cost per clic, mecanisme de compra de publicitat per a determinats objectius de màrqueting.